La Red Internacional de Universidades Lectoras (RIUL) es una red temática de excelencia centrada en la promoción de la lectura y la escritura en la enseñanza superior, a través de actividades en diversos ámbitos, formación, extensión universitaria, publicaciones e investigación. 

La Red desarrolla actividades colaborativas que busquen poner en práctica propuestas y entornos favorables a la lectura y la escritura en la comunidad universitaria, abarcando desde la escritura académica a las actividades de extensión de la lectura, charlas, exposiciones, publicaciones entre otras, así como extender la red a diversos países y ámbitos. Las actividades que se desarrollan tienen como fin reivindicar la lectura y la escritura como competencias básicas y transversales, pues en la sociedad actual se necesitan no solo buenos profesionales, también buenos ciudadanos con una visión crítica, imaginativa, que sepan dialogar, etc. ¿Y como se aprende todo ello? A través de la alfabetización básica (leer y escribir en el sentido convencional) y la alfabetización informal digital, etc. Puesto que estamos en un mundo donde la información, el conocimiento y los medios de comunicación convergen continuamente. 

Por último, desde una perspectiva ecléctica e integradora, la Red pretende esquivar las dicotomías tradicionales entre Ciencias y Letras o Tecnología y Humanismo. Todo ello integrando los recursos humanos, materiales e institucionales disponibles de las Universidades: profesorado, alumnado, bibliotecas, etc. 

Para más información, consultar la página web oficial

PUBLICACIONES 
Las principales colaboraciones de la Red son la Revista Álabe y la Editorial Marcial Pons.

ÁLABE 
ÁLABE es la revista de la RED INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES LECTORAS que tiene como fin específico el estudio de la lectura y la escritura en el ámbito de la Educación Superior desde una perspectiva multidisciplinar. De forma complementaria, abordará temas de cultura, pensamiento o ciencia que tengan relación con la cultura escrita en todas sus dimensiones. Por tanto, están invitadas a participar todas aquellas personas que, desde dicho ámbito, deseen aportar sus conocimientos al campo científico en cuestión. 

ÁLABE se edita en formato digital con el objeto de facilitar su distribución y el acceso libre a la información, aprovechando las ventajas de la tecnología para acercarse a un público amplio desde una perspectiva ecléctica e integradora. Está dirigida a investigadores, profesores, bibliotecarios, estudiantes de educación superior y en general a todas aquella personas interesadas en acceder a información científica sobre las temáticas ofrecidas por la revista. 

Enlace de la página de ÁLABE

EDITORIAL MARCIAL PONS 
Algunas de las colaboraciones son:

 Cartografías lectoras y otros estudios de lectura: la lectura en las universidades públicas andaluzas (2014) 
 Imaginarios de la naturaleza y de la cultura del agua (2019) 
 Ficción fantástica, lectura multimodal y prosopografía. Cultura fan y superhéroes (2022)

ORGANIGRAMA 
COORDINADOR GENERAL

 Universidad de Extremadura 

COMISIÓN PERMANENTE

 Instituto Politécnico de Castelo Branco
 Universidad de Alicante
 Universidad de Cádiz
 Universidad de Extremadura
 Universidad de Málaga
 Universidad de La Rioja
 Universidad de Nápoles Federico II
 Universidad de Sevilla
 Universidad de Gerona
 Universidad de Valencia

MIEMBROS DE LA RED

REFERENCIAS